Etelvardo es nombre latinizado del nombre inglés antiguo Æthelweard. Puede referirse a:

 Aethelheard de Wessex
 Æthelweard el historiador